Osoby o tym nazwisku:
 Gerardo Pierro – rzymskokatolicki duchowny
 Sascha Pierro – niemiecki wokalista